Puchar Świata w biathlonie 2017/2018 – 41. edycja zawodów o Puchar Świata w tej dyscyplinie sportu. Sezon rozpoczął się biegami sztafet mieszanych 24 listopada w szwedzkiej miejscowości Östersund. 3 dni później rozpoczęły się konkurencje indywidualne. Ze Skandynawii biathloniści udali się do Hochfilzen, zaś ostatnie zawody w 2017 r. odbyły się w Annecy – Le Grand Bornard we Francji. Kolejne starty tradycyjnie zostały rozegrane w Oberhofie, Ruhpolding oraz Antholz-Anterselvie. Od 9–25 lutego odbyły się XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie w południowokoreańskim Pjongczangu. Następnie biathloniści przenieśli się do fińskiego Kontiolahti. Przedostatnie zawody rozegrały się na przedmieściach Oslo, w Holmenkollen. Starty zakończyły się 25 marca w rosyjskim mieście Tiumień.

Tytułów sprzed roku bronili Niemka Laura Dahlmeier oraz Francuz Martin Fourcade.

Klasyfikację generalną kobiet wygrała Finka Kaisa Mäkäräinen (3. raz w karierze), zdobywając w sumie 822 pkt, druga Słowaczka Anastasija Kuźmina straciła 3 punkty, a trzecia Białorusinka Darja Domraczewa – 18 pkt. Ponadto Mäkäräinen zwyciężyła w klasyfikacji biegu masowego. Klasyfikację sprintu i biegu masowego wygrała Kuźmina. Natomiast klasyfikację biegu indywidualnego wygrała Białorusinka Nadieżda Skardino. Klasyfikację sztafet i Pucharu Narodów podobnie jak rok temu wygrały Niemki.

W klasyfikacji generalnej mężczyzn od sezonu 2011/12 nie ma sobie równych Martin Fourcade, wygrał z dorobkiem 1116 punktów, zdobywając tym samym 7. raz z rzędu kryształową kulę. Drugi w klasyfikacji Norweg Johannes Thingnes Bø stracił 89 punktów, a trzeci Rosjanin Anton Szypulin – 419 punktów. Fourcade 3 rok z rzędu wygrał wszystkie klasyfikacje indywidualne tj. sprint, bieg pościgowy, bieg masowy i bieg indywidualny, którą wygrał wraz z Johannesem Thingnes Bø. W klasyfikacji sztafet i Pucharu Narodów wygrali Norwegowie.

Klasyfikację sztafet mieszanych wygrały ex aequo reprezentacje Włoch i Norwegii.

Kalendarz zawodów 

  Östersund (26 listopada – 3 grudnia 2017)
  Hochfilzen (5–10 grudnia 2017)
  Le Grand-Bornand (12–17 grudnia 2017)
  Oberhof (2–7 stycznia 2018)
  Ruhpolding (9–14 stycznia 2018)
  Rasen-Antholz (16–21 stycznia 2018)
  Kontiolahti (6–11 marca 2018)
  Oslo/Holmenkollen (13–18 marca 2018)
  Tiumień (20–25 marca 2018)

Zwycięzcy

Kobiety

Mężczyźni

Sztafety mieszane

Wyniki

Mężczyźni

Kobiety

Miksty

Klasyfikacje

Kobiety

Mężczyźni

Sztafety mieszane

Wyniki Polaków

Indywidualne 
Kobiety

Mężczyźni

Drużynowe 
Kobiety

Mężczyźni

Sztafety mieszane

Pojedyncze sztafety mieszane

Przypisy 

Puchar Świata w biathlonie 2017/2018